Stati Uniti d'America
 Glen Rock – borough della Contea di Bergen, New Jersey
 Glen Rock – borough della Contea di York, Pennsylvania